Westerink ist der Familienname folgender Personen:

Bert Westerink (* 1957), niederländischer Politiker
Gerrit Westerink (* 1950), niederländischer Politiker
Leendert Gerrit Westerink (1913–1990), niederländischer Altphilologe